Edipo fue un rey mítico de Tebas, según la mitología griega, pero puede referirse también a:

Obras 
 Edipo rey (Oι̉δίπoυς τύραννoς, post 430 a. C.), tragedia griega de Sófocles;
 Edipo en Colono (Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ, 406/405 a. C.), tragedia griega de Sófocles;
 Edipo (Œdipus, siglo I), tragedia de Lucio Anneo Séneca;
 Edipo (Œdipus, a Tragedy, 1678), adaptación teatral de John Dryden;
 Edipo (Voltaire) (Œdipe, 1718), obra de teatro de Voltaire;
 Edipo (Œdipe, 1913–1931), ópera de George Enescu;
 El Anti-Edipo (L'Anti-Œdipe, 1972), volumen teórico de Félix Guattari y Gilles Deleuze.

Cuadros 
 Edipo y la esfinge de Gustave Moreau;
 Edipo y la esfinge de Jean Auguste Dominique Ingres;
 Edipo de André Marcel Baschet;
 Edipo en Colono de Fulchran-Jean Harriet;

Otros 
 Complejo de Edipo, acuñado por Sigmund Freud en la elaboración del psicoanálisis.
 Saguinus oedipus, primate platirrino sudamericano;